Res publica – insieme dei possedimenti, dei diritti e degli interessi del popolo e dello Stato romano
 Res Publica – partito conservatore dell'Estonia
 Res Publica Romana – nome latino della Repubblica romana
 Res publica Aequiculorum – municipio di età romana